Ármann Björnsson (1981) – ex calciatore islandese
Atli Viðar Björnsson (1980) – calciatore islandese
Brynjar Björnsson (1988) – cestista islandese
Eric VI il Vittorioso Björnsson (945 circa–995 circa) – re di Svezia
Erik Björnsson (...–IX secolo) – semi-leggendario sovrano svedese
Hafþór Júlíus Björnsson (1988) – attore, ex cestista e strongman islandese
Halldór Björnsson (1987) – calciatore islandese
Haraldur Björnsson (1989) – calciatore islandese
Ketil Bjǫrnsson, soprannominato Flatnose ("naso piatto") (...–866?) – condottiero norvegese
Kristinn Björnsson (1955) – allenatore di calcio ed ex calciatore islandese
Kristinn Björnsson (1972) – ex sciatore alpino islandese
Olof (II) Björnsson (...–975) – semi-leggendario sovrano svedese
Refil Björnsson (...–IX secolo) – semi-leggendario principe svedese
Sveinn Björnsson (1881-1952) – politico islandese